Valerie Rakousko-Toskánská (Valerie Isabelle Marie Anna Alfonsa Desideria Brigitte Sophia Thomasia Huberta Josepha Ignatia; * 23. května 1941, Vídeň) je členka toskánské větve Habsbursko-lotrinské dynastie, arcivévodkyně rakouská a markraběnka Bádenská.

Rodina 
Byla devátým dítětem a sedmou dcerou arcivévody Huberta Salvátora Rakousko-Toskánského a jeho manželky princezny Rosemary Salm-Salm.

Manželství a děti 
Dne 23. září 1966 (civilně) a 30. září 1966 (církevně) se na zámku Persenbeug vdala za Maximiliána, markraběte Bádenského syna Bertholda, markraběte Bádenského a jeho manželky princezny Teodory Řecké a Dánské. Spolu mají čtyři děti:
 Marie Louise (nar. 1969), sňatek s Richardem Dudley Bakerem
 Bernhard (nar. 1970), sňatek se Stephanie Kaul
 Leopold (nar. 1971)
 Michael (nar. 1976)

Tituly a oslovení 
 23. května 1941 - 23. září 1966: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Valerie Rakouská, císařská princezna rakouská, královská princezna uherská, česká a princezna toskánská
 23. září 1966 - dosud: Její císařská a královská Výsost Markraběnka Bádenská

Vývod z předků

Reference 

Ženy
Rakouské princezny
Habsbursko-lotrinská dynastie
Zähringenové
Bádenské markraběnky
Narození 23. května
Narození v roce 1941
Žijící lidé